Межовка — топоним:

Казахстан 
 Межовка — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Межовка — село в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Межовка — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Межовка (приток Стрежа) — река Пермского края.
 Межовка (приток Тары) — река Новосибирской области.
 Межовка — селище в Челябинской области, давшее название межовской культуре.